Vincenzo Amato (musicista), musicista italiano nato a Ciminna, Palermo.
Vincenzo Amato (matematico), matematico nato a Taranto.
Vincenzo Amato (attore), scultore e attore nato a Palermo.